Brandmayr ist der Nachname von: 

 Franz Xaver Brandmayr (* 1956), römisch-katholischer Geistlicher 
 Josef Brandmayr (* 1950), österreichischer Politiker
 Gabriele Brandmayr (* 1999), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brandmayer